I record di atletica leggera alle Universiadi rappresentano le migliori prestazioni di atletica leggera stabilite nell'ambito delle Universiadi.

Maschili 
Statistiche aggiornate a Napoli 2019.

Femminili 
Statistiche aggiornate a Napoli 2019.

Note

Collegamenti esterni 
 

Atletica leggera alle Universiadi
Universiadi